Le terme de Macropodinae peut faire référence à :
 la sous-famille de mammifères des Macropodinae appartenant à la famille des Macropodidae. Elle regroupe tous les kangourous. Décrite par Gray en 1821 ;
 la sous-famille de poissons des Macropodinae appartenant à la famille des Osphronemidae et aujourd'hui nommée Macropodusinae.

En 2003, pour résoudre l'homonymie, la Commission internationale de nomenclature zoologique a amendé le nom de la sous-famille des poissons, postérieur à celui des kangourous, en Macropodusinae.

Notes et références 

Homonymie en zoologie
Sous-famille de vertébrés (nom scientifique)
Homonymie de taxons en biologie